Ferran López puede referirse a:
 Ferran López (n. 1971) : jugador de baloncesto español.
 Ferran López (n. 1967) : Mayor de los Mossos d'Esquadra, policía autonómica de Cataluña (España).